Jacó (também grafado Jacob) é um nome próprio de origem hebraica (יעקב, transl. Ya'akov, "aquele que segura pelo calcanhar"), e pode se referir a:

 Jacó (nome), aspectos linguísticos envolvendo o nome
 Jacó, patriarca bíblico
 Livro de Jacó, terceiro livro do Livro de Mórmon
 Jacó (Livro de Mórmon), autor, segundo os mórmons, do livro homônimo
 Jacó de Samósata, cristão martirizado no século I juntamente com Romano de Samósata

Desambiguações de antropônimos